Charlie Byrd (Suffolk (Virginia), 16 september 1925 - Annapolis (Maryland), 2 december 1999), geboren als Charles L. Byrd, was een Amerikaanse jazzgitarist
Hij studeerde klassieke gitaar bij Sophocles Papas en Andrés Segovia.

Tijdens een concerttour in Europa ontmoette hij Django Reinhardt. Door deze ontmoeting was Byrd zo onder de indruk dat hij besloot zich te wijden aan jazz.

Charlie Byrd componeerde 'Three blues for classical guitar' in de late jaren 50 en droeg het werk op aan drie vrienden. De drie stukjes zijn traditionele blues, elk met een eigen karakter.

Discografie

Albums 

|- align=center
|align=left| First Flight || 1957 || -
|- align=center ||
|align=left| Jazz Recital || 1957 || -
|- align=center ||
|align=left| Blues for Night People || 1957 || -
|- align=center ||
|align=left| Midnight Guitar || 1957 || -
|- align=center ||
|align=left| Byrd's Word || 1958 || -
|- align=center ||
|align=left| Mr. Guitar || 1959 || -
|- align=center ||
|align=left| The Guitar Artistry of Charlie Byrd || 1960 || -
|- align=center ||
|align=left| Charlie Byrd at the Village Vanguard || 1961 ||-|||||| Live album
|- align=center ||
|align=left| Latin Impressions || 1962 || -
|- align=center ||
|align=left| Bossa Nova Pelos Passaros || 1962 || -
|- align=center ||
|align=left| Jazz Samba || 1963 || -
|- align=center ||
|align=left| Once More! Bossa Nova || 1963 || -
|- align=center ||
|align=left| Charlie Byrd Trio at the Villiage Gate || 1964 ||-|||||| Live album
|- align=center ||
|align=left| Brazilian Byrd || 1965 || -
|- align=center ||
|align=left| Travellin' Man || 1965 || -
|- align=center ||
|align=left| A Touch of Gold || 1965 || -
|- align=center ||
|align=left| Byrd Song || 1965 || -
|- align=center ||
|align=left| Solo Flight || 1965 || -
|- align=center ||
|align=left| Byrdland || 1966 || -
|- align=center ||
|align=left| Hollywood Byrd || 1967 || -
|- align=center ||
|align=left| More Brazilian Byrd || 1967 || -
|- align=center ||
|align=left| Christmas Carols for Solo Guitar || 1967 || -
|- align=center ||
|align=left| Music for "Villa Lobos" || 1967 || -
|- align=center ||
|align=left| Delicately || 1968 || -
|- align=center ||
|align=left| Hit Trip || 1968 || -
|- align=center ||
|align=left| The Great Byrd || 1969 || -
|- align=center ||
|align=left| Let It Be || 1970 || -
|- align=center ||
|align=left| For All We Know || 1971 || -
|- align=center ||
|align=left| The Stroke of Genius || 1974 || -
|- align=center ||
|align=left| Byrd by the Sea || 1974 ||-|||||| Live album
|- align=center ||
|align=left| Great Guitars || 1974 ||-|||||| Live album
|- align=center ||
|align=left| Top Hat || 1975 || -
|- align=center ||
|align=left| Charlie Byrd Swings Downtown || 1976 ||-|||||| Live album
|- align=center ||
|align=left| Blue Byrd || 1978 || -
|- align=center ||
|align=left| Sugarloaf Suite || 1979 || -
|- align=center ||
|align=left| Great Guitars at the Winery || 1980 || -
|- align=center ||
|align=left| Brazilville || 1981 || -
|- align=center ||
|align=left| Charlie Byrd Christmas Album || 1982 || -
|- align=center ||
|align=left| Isn't It Romantic || 1984 || -
|- align=center ||
|align=left| Tango || 1985 || -
|- align=center ||
|align=left| Byrd and Brass || 1986 || -
|- align=center ||
|align=left| It's a Wonderful World || 1988 || -
|- align=center ||
|align=left| Tambu || 1992 || -
|- align=center ||
|align=left| Rise and Shine || 1992 || -
|- align=center ||
|align=left| The Washington Guitar Quintet || 1992 || -
|- align=center ||
|align=left| Music to Dine By || 1993 || -
|- align=center ||
|align=left| Aquarelle || 1993 || -
|- align=center ||
|align=left| I've Got the World on a String || 1994 || -
|- align=center ||
|align=left| Moments Like This || 1994 || -
|- align=center ||
|align=left| Jazz & Samba || 1995 || -
|- align=center ||
|align=left| Du Hot Club De Concord || 1995 || -
|- align=center ||
|align=left| Great Guitars 2 || 1995 || -
|- align=center ||
|align=left| Live At Music Room || 1996 ||-|||||| Live album
|- align=center ||
|align=left| Au Courant || 1997 || -
|- align=center ||
|align=left| My Inspiration: Music of Brazil || 1999 || -
|- align=center ||
|align=left| For Louis || 2000 || -
|- align=center ||
|align=left| Charlie Byrd || 2000 ||-|||||| Label: Delta
|- align=center ||
|align=left| Byrd in the Wind || 2002 || -
|- align=center ||
|align=left| Bamba Samba Bossa Nova || 2005 || -
|- align=center ||
|align=left| Aquarius || 2005 || -
|- align=center ||
|align=left| Byrd at the Gate: Charlie Byrd Trio at the Villiage Gate || 2005 ||-|||||| Extended cd Release / Live album
|- align=center ||
|align=left| Everybody's Doin' the Bossa Nova || 2005 || -
|- align=center
|align=left| Great Guitars Concord Jazz || 2005 ||-|||||| Label: Concord Jazz / Live album
|- align=center
|align=left| Let Go || 2005 || -
|- align=center
|align=left| Lodovico Roncalli Suites || 2005 || -
|- align=center
|align=left| Music of the Brazilian Masters || 2005 || -
|- align=center
|align=left| World of Charlie Byrd ''|| 2005 || -
|}

Externe link 
 Classic Jazz Guitar

Amerikaans gitarist
Amerikaans jazzgitarist